Загатино — название населённых пунктов в России:

 Загатино — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Загатино — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Загатино — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.